

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Fremont – città della Contea di Alameda, California
 Fremont – quartiere di Seattle, Washington
 Fremont – città della Contea di Wayne, Carolina del Nord
 Fremont – città della Contea di Steuben, Indiana
 Fremont – città della Contea di Mahaska, Iowa
 Fremont – township della Contea di Isabella, Michigan 
 Fremont – città della Contea di Newaygo, Michigan 
 Fremont – township della Contea di Saginaw, Michigan 
 Fremont – township della Contea di Sanilac, Michigan 
 Fremont – township della Contea di Tuscola, Michigan 
 Fremont – capoluogo della Contea di Dodge, Nebraska
 Fremont – città della Contea di Rockingham, New Hampshire
 Fremont – città della Contea di Steuben, New York
 Fremont – città della Contea di Sullivan, New York 
 Fremont – capoluogo della Contea di Sandusky, Ohio
 Fremont – comunità della Contea di Wayne, Utah
 Fremont – fiume dello Utah
 Fremont – città della Contea di Clark, Wisconsin
 Fremont – città della Contea di Waupaca, Wisconsin

Persone 
 Christian Frémont (1949) è un attore e artista francese
 John Charles Frémont (1813-1890) – generale, politico e botanico statunitense
 Ludovico Fremont (1982) – attore italiano

Altro 
 Cultura di Fremont – civiltà precolombiana del Nord America
 Tara Fremont – personaggio dei fumetti della serie Femforce